23. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 23. Armee (Rote Armee)
 23. Armee (Japanisches Kaiserreich)